La micro-assurance est un système qui utilise (entre autres) le mécanisme de l’assurance et dont les bénéficiaires sont au moins en partie des personnes exclues des systèmes formels de protection sociale, en particulier les travailleurs de l’économie informelle et leurs familles. Il se distingue des systèmes créés pour assurer la protection sociale légale des travailleurs de l’économie formelle. L’adhésion n’est pas obligatoire (mais elle peut être automatique) et les adhérents contribuent, au moins partiellement, au financement des prestations. 

L’expression « système de micro-assurance » désigne soit l’institution qui offre de l’assurance (exemple : une mutuelle de santé) ou un ensemble d’institutions (dans le cas d’articulations) qui offrent de l’assurance ou le service d’assurance lui-même offert par une institution ayant d’autres activités (exemple : une institution de microfinance, comme ADA au Luxembourg).

En France, le premier produit de micro-assurance a été lancé par l'association Entrepreneurs de la Cité avec la Trousse Première Assurance en 2008.

Mécanisme
L’utilisation du mécanisme de l’assurance suppose :
 le prépaiement et la mutualisation des risques : le paiement à l’avance des cotisations (avant la survenue des risques) qui sont mises en commun
 le partage des risques : les cotisations mises en commun sont utilisées pour verser une compensation monétaire aux personnes qui sont touchées par les risques couverts par le système, et celles qui ne sont pas touchées par ces risques ne récupèrent pas leurs cotisations
 garantie de couverture : une compensation financière pour un certain nombre de risques conformément à un paquet de prestations défini à l’avance.

Risques couverts
Les systèmes de micro-assurance peuvent couvrir divers risques (santé, vie, etc.) ; les produits de micro-assurance les plus répandus sont les suivants :
 Micro-assurance-vie (et plans d’épargne retraite)
 Micro-assurance santé (hospitalisation, soins de santé primaires, maternité, etc.)
 Micro-assurance incapacité / invalidité
 Micro-assurance sur la propriété (biens mobiliers, bétail, biens immobiliers)
 Micro-assurance agricole (dont récolte & bétail)
 Micro-assurance professionnelle

Notes et références 

Microfinance
Assurance